1. Mistrzostwa Azji Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla zawodników do lat 18, które odbyły się na stadionie Qatar SC Stadium w Dosze w Katarze między 8 i 11 maja 2015.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce 2015

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
2015
Lekkoatletyka w Katarze
Sport w Dosze
2015 w Katarze